Hinse ist der Familienname folgender Personen:

 Ludger Hinse (* 1948), deutscher Sozialarbeiter, Gewerkschaftsfunktionär und Künstler
 Ulrich Hinse (* 1947), deutscher Kriminaldirektor und Autor